Gastronomie, de studie van alles wat te maken heeft met de betrekking tussen voedsel en cultuur
 Gastro-enterologie, de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van het maag-darmstelsel